Thomas Scott House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Scott House (Louisiana), ID-Nr. 86003131
 Thomas Scott House (North Carolina), ID-Nr. 84002328
 Thomas Scott House (Pennsylvania), ID-Nr. 85001154